Das Antezedens [] oder die Antezedenz [] ( „das Vorausgehende“, „Ursache“) steht für:

 Antezedens, Grund, Voraussetzung, Ursache, Bedingung eines Ereignisses oder einer Entscheidung (selten) im Gegensatz zu Konsequenz, siehe Kausalität
 Antezedenz (Geologie), ein Fluss wird durch anhaltende Hebung eines quer zur Fließrichtung verlaufenden Höhenzuges gezwungen, sich in diesen einzuschneiden
 Antezedens (Grammatik), dasjenige, worauf sich ein Pronomen bezieht
 Antezedens (Logik), Bedingungsteil („Wenn“-Teil) einer Implikation

Siehe auch